В данном списке приводятся сведения о поглощениях, осуществлённых корпорацией Twitter — американской компанией, владеющей одноимённым сервисом микроблогов.

Приобретения

Примечания 

Списки поглощений